Тамóжня:
 Таможня — просторечное название государственного органа государства, обеспечивающий порядок перемещения через таможенную границу товаров и услуг.
 «Таможня» — фильм производство Союза ССР, 1982 года.
 «Таможня» — документальный фильм, производство Россия.

См. также 
 «Таможня даёт добро»